Џејмс Стјуарт, 1. гроф од Мораја (Шкотска, 1531 - Линлитгоу,, 23. јануар 1570) је био гроф од Марија. Био је син ејмса V од Шкотске и Margaret Erskine.

Породично стабло 

Рођени 1531.
Умрли 1570.